Чемпиона́т Туркменской ССР по футбо́лу — футбольный турнир, выявлявший сильнейшие футбольные команды Туркменской ССР. Разыгрывался с 1937 года по 1991 год. В системе футбольных лиг СССР имел статус соревнования коллективов физической культуры (КФК).

Наиболее сильные футбольные клубы Туркменской ССР участвовали в общесоюзных чемпионатах (Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Вторая низшая лига). Победители чемпионата Туркменской ССР получали путёвку во Вторую низшую лигу СССР (не всегда), а команды, занявшие последние места, выбывали в областные, районные или городские чемпионаты. Также в советском Туркменистане проводился Кубок Туркменской ССР.

Преемником чемпионата Туркменской ССР является Чемпионат Туркменистана, который проводится с 1992 года, после обретения независимости Туркменистаном.

См. также 
 Кубок Туркменской ССР по футболу
 Чемпионат СССР по футболу
 Чемпионат Туркменистана по футболу

Ссылки и источники 
 

Футбольные соревнования в СССР
Футбольные соревнования в Туркменистане